Kobayashi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoshitsugu Kobayashi
 Hisatoshi Kobayashi
 Teiichi Kobayashi
 Toshiki Kobayashi